(Martin Wilhelm) Remus von Woyrsch
 Udo (Gustav Wilhelm Egon) von Woyrsch
 Korpus Landwehry Woyrscha (niem. Landwehrkorps Woyrsch)